Longhorn: 
 De codenaam voor Windows Vista
 De voormalige codenaam voor de volgende versie van Windows Server, zie Windows Server 2008